Тростники — название нескольких населённых пунктов:
 Тростники — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Тростники — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Тростники — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Тростники — деревня в Венёвском районе Тульской области.